Osoby:
 Christine Clauß – niemiecka polityk
 Dieter Clauß – niemiecki generał
 Gisela Clauß – niemiecka polityk
 Peter Clauß – niemiecki kolarz

Zobacz też:
 Claus
 Clauss
 Klaus
 Klauss
 Klauß